Anser este un gen de păsări anseriforme din familia Anatidae, subfamilia Anserinae.

Specii 
 
Genul Anser include 11 specii în viață și diverse subespecii:

 Anser albifrons
 Anser anser
 Anser brachyrhynchus
 Anser cygnoides
 Anser erythropus
 Anser fabalis
 Anser indicus
 Anser serrirostris
 Anser caerulescens
 Anser canagicus
 Anser rossii

Ultimele 3 specii din listă sunt disputate și sunt incluse de unii autori într-un gen propriu, Chen.

Fosile

Anser atavus (Miocen mijlociu/târziu, Bavaria, Germania)
Anser arenosus (Miocen târziu, Wickieup, SUA)
Anser arizonae (Miocen târziu, Wickieup, SUA)
Anser cygniformis (Miocen târziu, Steinheim, Germania)
Anser oeningensis (Miocen târziu, Oehningen, Elveția)
Anser thraceiensis (Miocen târziu/Pliocen timpuriu, Troianovo, Bulgaria)
Anser pratensis (Pliocen timpuriu, Brown County, USA)
Anser pressus (Pliocen târziu, Hagerman, SUA)
Anser thompsoni (Pliocen, Nebraska)
Anser azerbaidzhanicus (Pleistocen timpuriu, Azerbaidjan)

Referințe

Legături externe

Check list uccelli 

Anserinae